Кетанда — топоним:
 Кетанда (река) — река в Охотском районе Хабаровского края.
 Кетанда (село) — село в Охотском районе Хабаровского края.